Apelby Communications je skupina firem s celosvětovou působností. Její sídlo je v Düsseldorfu, kde je zastupována společností Apelby GmbH. Apelby Communications má také samostatné zastoupení v České republice, kde působí firma Apelby, s.r.o. Hlavní oblastí působnosti celé globální skupiny je poskytování  širokého spektra ICT řešení. Od svého založení v roce 2005, Apelby Communication výrazně roste v počtech provolaných minut přes své služby, v tržbách i rozšiřování do důležitých regionů.

Apelby Communications ve světě 
Společnost má svá zastoupení v Německu, České republice, Tanzanii, Malajsii, Nigerii, USA, Slovinsku a Itálii. Je přítomna také v hlavních ICT centrech jako je Hongkong, Londýn a Frankfurt a dalších.

Historie 
 2005 – Založení společnosti a získání telekomunikační licence pro Německo
 2008 – Vstup na mezinárodní velkoobchodní trh a otevření přístupového bodu ve Frankfurtu.
 2007 – Zahájení poskytování ICT služeb po celém CEE regionu.
 2008 – Vstup nových investorů a rozšiřování služeb na CEE trhu.
 2009 – Založení zastoupení v Praze a zdvojení kapacity přístupového bodu ve Frankfurtu.
 2010 – Expanze společnosti a jejích hlasových služeb do Afriky a na Střední východ.
 2011 – Nárůst tržeb a objemu provolaných minut o více než 50%. Otevření nového přípojného bodu v Londýně
 2012 – Nový retailový projekt zaměřený na CEE region.
 2013 – Zahájení MVNO v síti společnosti T-Mobile. Dosažena 1 miliarda provolaných minut. Nové projekty v Evropě a získání licence pro Českou republiku.
 2014 – Implementován nový zákaznický systém.
 2015 – Partnerství s technologickou společností TELES a dosažení dvou miliard provolaných minut.
 2016 – Nový přístupový bod v Hongkongu. Otevření zastoupení v Malajsii. Zahájení poskytování SMS služeb.
 2017 – Otevření zastoupení v Nigérii a Tanzanii. Uvedení nových datových služeb.
 2018 – Otevření kanceláří v Chorvatsku, Itálii, Zambii a na Mauriciu.
 2019 – Otevření kanceláře v USA a UK.

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální video společnosti

Telekomunikace